Das Langs Supreme Scottish Masters 1981 war ein Snooker-Turnier im Rahmen der Snooker Main Tour der Saison 1981/82. Es war die erste Ausgabe des Einladungsturniers und wurde vom 22. bis 25. September in der Kevin Hall von Glasgow ausgetragen. Sponsor war der schottische Distiller Ian Macleod mit seiner Whisky-Marke Langs Supreme.

Im Finale traf der Weltranglistenerste Cliff Thorburn auf den Engländer Jimmy White. Der Außenseiter gewann das Match mit 9:4 und holte damit in seinem zweiten Profijahr seinen ersten Titel.

Preisgeld 
Mit einem Preisgeld von 20.000 £ gehörte das Scottish Masters zu den besser dotierten Turnieren. Nur bei den großen Profiturnieren gab es wesentlich höhere Prämien.

Finalrunde 
6 Spieler aus den Top 16 der Weltrangliste, darunter die beiden Topspieler Cliff Thorburn und Steve Davis waren eingeladen worden. Ein weiterer Platz ging an den 19-jährigen Nachwuchsspieler Jimmy White. Um den achten Teilnehmerplatz trugen die beiden Tourneulinge Ian Black und Vic Harris vorab ein Qualifikationsspiel aus. Danach wurde in einem Ausscheidungsturnier in drei Runden der Sieger ermittelt.

Qualifikationsspiel

Hauptturnier

Finale

Quellen 

Snookerveranstaltung 1981
1981
Billardturnier in Glasgow